

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Stanek – przysiółek wsi Nowe Smarchowice w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów
 Stanek – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo

Osoby o nazwisku Stanek 
 Jerzy Stanek – polski iluzjonista
 Karin Stanek – polska piosenkarka 
 Józef Stanek – męczennik, błogosławiony Kościoła Katolickiego 
 Józef Stanek – kurier Armii Krajowej